Шафии, аш-Шафии, аш-Шафи‘и, аш-Шафи‘ий () — нисба, указывающая на принадлежность хозяина имени к шафиитскому мазхабу, ставшая впоследствии фамилией. Эпонимом шафиитского мазхаба является Мухаммад аш-Шафии.

Фамилия
 Хусейн аль-Шафеи (1918—2005) — египетский политический и военный деятель

Нисба
 Ибн Хузайма аш-Шафии (837—923) — правовед шафиитского мазхаба, хадисовед.
 Абу Сулейман аль-Хаттаби аш-Шафии (931—998) — хадисовед, писатель, филолог и лексикограф.
 Аль-Хатиб аль-Багдади аш-Шафии (1002—1072) — хадисовед, литератор.
 Абу-ль-Хасан аль-Вахиди аш-Шафии (ум. 1076) — арабский филолог, толкователь Корана.
 Абу-ль-Маали аль-Джувайни аш-Шафии (1028—1085) — правовед шафиитского мазхаба, представитель ашаритского направления в каламе.
 Абу Хамид аль-Газали аш-Шафии (1058—1111) — мыслитель, правовед.
 Абу Мухаммад аль-Багави аш-Шафии (1041 или 1044—1122) — хадисовед, толкователь Корана.
 Ибн Асакир аш-Шафии (1105—1176) — арабский историк, представитель арабской региональной историографии.
 Ахмад ар-Рифаи аш-Шафии (1118—1183) — правовед шафиитского мазхаба, основатель одного из основных суфийских тарикатов — рифаия.
 Камалуддин ибн Юнус аш-Шафии (1156—1242) — математик, астроном и богослов.
 Мухйиддин ан-Навави аш-Шафии (1234—1278) — правовед шафиитского мазхаба, хадисовед.
 Ибн Хаджар аль-Аскаляни аш-Шафии (1372—1448) — хадисовед, историк.
 Джалалуддин аль-Махалли аш-Шафии (1389—1459) — египетский богослов, правовед шафиитского мазхаба, толкователь Корана.
 Мустафа аль-Буга аш-Шафии (род. 1938) — доктор шариатских наук, правовед шафиитского мазхаба.